Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Somerset en référence au comté de Somerset :
 le  est un navire de ligne de troisième rang lancé en 1698 ;
 le  est un navire de ligne de troisième rang lancé en 1731 ;
 le  est un navire de ligne de troisième rang lancé en 1748 ;
 le  est une frégate de Type 23 lancée en 1994.

Somerset